Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1962 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à Madrid, en Espagne.

L'équipe d'Espagne des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 
Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Voir aussi

Liens externes 
Résultats

1962
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1962
Compétition de rink hockey en Espagne
Rink hockey en 1962
Sport en Espagne en 1962
Sport en octobre 1962